Montignac puede referirse a:

 Montignac, ciudad y comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.
 Montignac, ciudad y comuna francesa del departamento de Dordoña.
 Montignac, ciudad y comuna francesa del departamento de Gironda.